Az 1968. évi nyári olimpiai játékokon a vízilabda-torna az újkori olimpiák történetében tizenötödször került a hivatalos programba. A tornát október 14. és 26. között rendezték. Csak férfi torna volt, melyen 15 nemzet csapata vett részt. A címvédő a magyar válogatott volt, a tornát a jugoszláv csapat nyerte. Magyarország bronzérmes lett.

Éremtáblázat
(Magyarország csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Lebonyolítás 
A csapatokat 2 darab csoportba sorsolták, az egyikben 7, a másikban 8 válogatott szerepelt. A csoporton belül körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportmérkőzések után az első két helyezett jutott az elődöntőbe, az elődöntő győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Rájátszás

A 13. helyezésért

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 13. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 

1968
Vizilabda
Olimpia